The Farm si può riferire a:

La fattoria maledetta (The Farm) – film del 1987 diretto da David Keith
The Farm  – gruppo musicale inglese
The Farm  – album dei The Farm
Il sentiero del destino (The Farm) – episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica